Список ключей Шовэнь Цзецзы состоит из 540 ключей «малой печати», использующихся в словаре «» (), составленном китайским языковедом Сюй Шэнем в 100 году н. э. в эпоху правления династии Хань. По ряду причин, некоторые ключи у Сюй Шэня повторяются и имеют одинаковое значение.

Список ключей

Подробный список ключей

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Примечания

Ссылки 
 
  說文解字  — оригинальный текст Шовэнь Цзецзы в Викитеке
 Shuowenjiezi.com — перечень ключей Шовэнь Цзецзы от исследовательского института CRLAO, Париж, Франция.

См. также 
 Шовэнь Цзецзы
 Сюй Шэнь
 Ключ (иероглифика)
 Список ключей Канси

Китайская письменность
Списки:Китайский язык